Сьюзен Слоун (плавчиня) — (, 5 квітня 1958) — канадська плавчиня
 Сьюзен Слоун (тенісистка) — (, 5 грудня 1970) — американська тенісистка